Pak Hejong (más átírással: Park Hae Yong; 1957. július 30. –) dél-koreai nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. A K-League asszisztenseként 2002-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dél-koreai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2002-ben a FIFA JB korhatárát eléve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
Az Amerikai Egyesült Államokban rendezték a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol négy csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőben, valamint az egyik negyeddöntőn lehetett partbíró. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 6.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta. Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság előtti, önálló asszisztensi szolgálat főpróbája volt.

1992. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Dél-koreai labdarúgó-játékvezetők
1957-ben született személyek
Élő személyek